Juraj Jánošík – zbójnik słowacki

 Filmy i seriale
 Janosik (1921) – czechosłowacki film niemy
 Jánošík (1935) – czechosłowacki film biograficzny
 Janosik (1963) – dwuczęściowy film czechosłowacki; reżyseria: Paľo Bielik, Jánošík: František Kuchta.
 Janosik (1973) – polski serial telewizyjny; reżyseria: Jerzy Passendorfer, Janosik: Marek Perepeczko
 Janosik (1974) – polski film fabularny; reżyseria: Jerzy Passendorfer, Janosik: Marek Perepeczko
 Janosik. Prawdziwa historia (Jánošík. Pravdivá história) (2009) – polsko-czesko-słowacki film fabularny; reżyseria: Kasia Adamik i Agnieszka Holland, Janosik: Václav Jiráček
 Janosik. Prawdziwa historia (Jánošík. Pravdivá história) (2011) – polsko-czesko-słowacki serial telewizyjny; reżyseria: Kasia Adamik i Agnieszka Holland, Janosik: Vaclav Jiracek
 Janosik (2013) – polsko-słowacki serial animowany dla dzieci

 Inne
 SY Janosik – polski jacht regatowo-turystyczny, zaginiony w 1975 r.
 Janosik – program do elektronicznego przekazu dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 Medal Janosika – medal nadawany partyzantom z okresu II wojny światowej za udział w walkach o wyzwolenie Czechosłowacji
 Janosik – sześcioodcinkowa seria komiksowa autorstwa: scenariusz Tadeusz Kwiatkowski, rysunki Jerzy Skarżyński
 Yanosik – aplikacja na urządzenia mobilne łącząca funkcje antyradaru, CB radia oraz nawigacji
 Janosik – singel polskiego rapera Bedoesa

Zobacz też 
 Janosikowe